Seznam divizij z zaporedno številko 38.

Seznam 
 Pehotne
 38. (valižanska) divizija (Združeno kraljestvo)
 38. pehotna divizija (ZDA)
 38. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi